Canada Women’s Sevens 2018 – czwarta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 maja 2018 roku na Westhills Stadium w Langford będąc czwartym turniejem sezonu 2017/2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westhills Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku maja 2018 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Faworytkami zawodów były Nowozelandki będące w wysokiej formie po triumfach w Igrzyskach Wspólnoty Narodów i Japan Women’s Sevens, natomiast Australijki i gospodynie szukały powrotu do najwyższej dyspozycji po ostatnich niepowodzeniach. Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyła czołowa trójka poprzednich zawodów – Australia, Francja i Nowa Zelandia. W finale po raz trzynasty spotkały się Australijki z Nowozelandkami, a wynik był całkowitym odwróceniem tego z poprzedniej konfrontacji na tym poziomie – w Sydney Nowozelandki przegrały 0-31, w Kanadzie natomiast rekordowo wygrały 46-0. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Portia Woodman, najwięcej punktów zdobyła Amerykanka Alev Kelter, przyłożeń Kanadyjka Bianca Farella, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Francuzka Camille Grassineau.

Ceny dwudniowych biletów znajdowały się w przedziale 45–89 CAD, zaś jednodniowych 30–35 CAD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T4
Canada Women’s Sevens
2018 w Kanadzie